Поздняко́в — російське прізвище.

Відомі носії:

Чоловіки 
 Поздняков Вадим Віталійович — український громадський активіст.
 Поздняков Володимир Володимирович (1980) — російський хокеїст, центральний нападник
 Поздняков Станіслав Олексійович (1973) — російський фехтувальник на шаблях, десятиразовий чемпіон світу, тринадцятиразовий чемпіон Європи, чотириразовий Олімпійський чемпіон

Жінки 
 Позднякова Альбіна Юріївна (1983) — українська письменниця, журналістка, перекладачка й видавець
 Позднякова Анастасія Юріївна (1985) — російська стрибунка у воду, олімпійська медалістка
 Позднякова (Федотова) Глікерія Миколаївна (1846—1925) — російська актриса, заслужена артистка Імператорських театрів.
 Позднякова Тетяна (* 1955) — українська легкоатлетка, марафонка, заслужений майстер спорту СРСР з легкої атлетики.